Steudner ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann Steudner (1832–1863), deutscher Naturforscher und Afrikaforscher
 Hermann Steudner (Politiker) (1896–1986), deutscher Politiker

Siehe auch:
 Steudtner